Томас Герберт, 8-й граф Пембрук и 5-й граф Монтгомери (; 1656—1733) — британский государственный деятель времён правления Вильгельма III и Анны.

Биография 
Томас Герберт принадлежал к старинному дворянскому роду Гербертов. носителей титула графов Пембрук, и был третьим сыном Филиппа Герберта, 5-го графа Пембрука, и его жены Кэтрин Вильерс. Поскольку его старшие братья Уильям и Филипп, соответственно 6-й и 7-й графы Пембрук, умерли, не оставив наследников мужского пола, в 1683 году Томас Герберт унаследовал графский титул.

Томас получил образование в , графство Кент. Избирался членом палаты общин от Уилтона в 1679 и 1681 годах. После получения титула пэра в 1683 году оставил место в Палате общин согласно закону. С 1690 по 1692 годы был первым лордом Адмиралтейства, в 1692—1699 годах — Лордом-хранителем Малой печати, дважды непродолжительное время занимал пост Лорда верховного адмирала; также занимал посты Лорда-председателя Совета и Лорда-лейтенанта Ирландии. В 1689—1690 годах был президентом Королевского общества.

Ему были посвящены «Опыт о человеческом разумении» Джона Локка и «Искусство бальзамирования» .

Предки

Семья и потомки 
Томас Герберт был трижды женат. В первый брак он вступил в 1684 году с Маргарет Сойер, единственной дочерью сэра Роберта Сойера из замка Хайклер, в браке у супругов было семь сыновей и пять дочерей:
 Генри (ок. 1689—1750), старший сын и наследник
 Достопочтенный Роберт Сойер Герберт (умер в 1769 году), унаследовавший замок Хайклер
 Достопочтенный Чарльз Герберт
 Достопочтенный Томас Герберт (ок. 1695 1739)
 Достопочтенный Уильям Герберт (ок. 1696 — 31 марта 1757), генерал-майор, был женат на Кэтрин Элизабет Тьюис (ум.1770), его сын Генри Герберта, 1-й граф Карнарвон, унаследовал замок Хайклер от своего дяди
 Достопочтенный Джон Герберт
 Достопочтенный Николас Герберт (ок. 1706 1775)
 Леди Екатерина Герберт (ум. 1716), жена сэра Николаса Мориса, 2-го баронета
 Леди Маргарет Герберт (ум. 1752)
 Леди Элизабет Герберт
 Леди Энн Герберт
 Леди Ребекка Герберт, жена Уильяма Невилла, 16-го барона Бергавенни.

Во второй брак он вступил с Барбарой Слингсби (ум. 1721), дочерью сэра Томаса Слингсби, 2-го баронета, в этом браке у него была одна дочь, леди Барбара Герберт (ум. 1752), которая в 1730 году вышла замуж за Эдварда Дадли Норта.

В третий брак он вступил с Мэри Хоу (ум. 1749), сестре Скопа Хоу, 1-го виконта Хоу, в этом браке детей не было.

Примечания

Ссылки 
 
 

Томас
108
Лорды-адмиралы Англии
Лорды-председатели Совета
Лорды-хранители Малой печати
Лорды-наместники Ирландии
Президенты Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Лондонского королевского общества